La colline 400 (Hill 400 en anglais, aussi connue sous le nom de Castle Hill) est le nom donné par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale à une colline de 400 mètres de haut fournissant une vue entière sur la forêt de Hürtgen (Hürtgenwald en allemand).  Ce fut une position particulièrement importante pour les Allemands et leur artillerie lors de la bataille de la forêt de Hürtgen, bataille qui se déroula entre septembre 1944 et février 1945. Aujourd'hui, la colline est principalement appelée par son nom allemand civil de Burgberg.

La forêt de Hürtgen occupe un plateau coupé de vallées escarpées et très boisées. La colline 400 domine la zone à l'extrémité de la crête Brandenberg–Bergstein, juste à proximité de la valléé de la Roer.

Les Américains ne prirent pas conscience de l'importance de cette colline pour la défense allemande dans les premières semaines de la bataille. Le  le New York Times annonçait la prise de la colline par le  de Rangers américains. Le 11 décembre, un autre rapport, paru encore une fois dans le Times, annonçait l'échec des troupes allemandes dans leur tentative de la reprendre.

Conséquences 
La prise de la colline 400 aura mis fin aux barrages d'artillerie incessants sur les positions alliées lors de la bataille de la forêt de Hürtgen.

Liens externes 
 Site sur la bataille de la forêt de Hürtgen avec cartes et photos de la colline 400.

Bataille ou opération de la Seconde Guerre mondiale
1944